Vierhapper ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Vierhapper, österreichischer Mediziner und Hochschullehrer